Fatah bezeichnet:
 Fatah, palästinensische Partei
 Fatah al-Intifada, libanesische Abspaltung der obigen Partei
 Fatah al-Islam, politische Gruppierung im Libanon

Fatah ist der Familienname folgender Personen:
 Sherko Fatah (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Shuan Fatah (* 1968), deutscher American-Football-Trainer und -Spieler

Fatah ist zudem Namensbestandteil folgender Personen:
 Essam Abd el-Fatah (* 1965), ägyptischer Fußballschiedsrichter
 Hassan Abdel Fatah (* 1923), ägyptischer Leichtathlet
 Mohamad Abd El Fatah (* 1978), ägyptischer Ringer